Bijbel
 Jebusiet, een zoon van Kanaän (persoon)
 Jebus (bijbel), een oude naam voor Jeruzalem
Onderdistrict in Indonesië
 Jebus (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton
Plaats in Indonesië
 Jebus (Jebus), een plaats in het regentschap Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton
 Jebus (Kumpeh), een plaats in het regentschap Muaro Jambi in de provincie Jambi